Бобак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бобак, Паулина (род. 1984) — польская биатлонистка.
 Бобак, Роман Ярославович (род. 1990) — украинский футболист.
 Бобак, Станислав (1956—2010) — польский прыгун на лыжах с трамплина, многократный чемпион Польши.

Другое 
 Бобак — народное название растения Белокрыльник.